Die Victoria Bulgarian Open 2013 (auch European Tour 2013/14 – Event 1) war das erste Snookerturnier im Rahmen der Players Tour Championship 2013/14. Es wurde vom 6. bis 9. Juni 2013 in der Universiada Hall in Sofia, Bulgarien ausgetragen.

Titelverteidiger war der Engländer Judd Trump, der allerdings in der Runde der Letzten 64 mit 2:4 an David Gilbert scheiterte.

Im Finale setzte sich John Higgins mit 4:1 gegen Neil Robertson durch und gewann damit zum dritten Mal den Titel bei einem PTC-Turnier.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

 1Nur Main-Tour-Spieler erhielten Ranglistenpunkte.

Vorrunde

Hauptrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Hauptrunde

Weblinks 
 MoniqueLimbos's ET1 – Victoria Bulgarian Open 2013 album auf Photobucket.

Einzelnachweise 

2013
Players Tour Championship 2013/14